Liste exhaustive des treize officiers généraux français mort lors de la Bataille de France :

Notes et références

Bibliographie 
Revue historique des Armées, 1979, , p

officiers

Général français du XXe siècle